Liebgott est un patronyme d'origine germanique porté notamment par :
 
 Joseph Liebgott (1915-1992), militaire américain,
 Michel Liebgott (1958-), homme politique français.

Patronyme germanique